Název Zúbra má více významů:

dolina
 Zúbra (dolina) – dolina na Slovensku v pohoří Nízké Tatry

vrchol
 Zúbra (Nízké Tatry) – vrchol na Slovensku v pohoří Nízké Tatry

vodní tok
 Zúbra (přítok Hronu) – pravostranný přítok Hronu na Slovensku v okrese Brezno
 Zúbra (přítok Sliačanky) – levostranný přítok Sliačanky na Slovensku v okrese Ružomberok